En Pologne, Wygon peut désigner :

 Wygon, un village dans la voïvodie de Lublin,
 Wygon, un village dans la voïvodie de Lubusz,
 Wygon, un village dans la voïvodie de Petite-Pologne,
 Wygon, un village de la gmina de Dubicze Cerkiewne dans la voïvodie de Podlachie,
 Wygon, un village de la gmina de Hajnówka dans la voïvodie de Podlachie,
 Wygon, un village dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale.